Фреквенција се може односити на:

 Фреквенција, број осцилација у секунди
 Аудио фреквенција, периодична вибрација чија фреквенција се може чути
 Радио фреквенција (RF) било која фреквенција електромагнетних таласа у опсегу 3 kHz до 300 GHz
 Статистичка фреквенција, број пута јављања једног догађаја у експерименту
 Ултрависока фреквенција, представља распон електромагнетских таласа са фреквенцијама између 300 MHz и 3 GHz
 Угаона фреквенција, брзина ротације или брзина промене фазе